Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Dilettantistica Carpisa Yamamay Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.

Stagione 
Nella stagione 2009-2010 l'A.S.D. Carpisa Yamamay Napoli ha disputato il campionato di Serie A2 per la seconda stagione consecutiva, concludendo al quarto posto ad otto punti di distanza dal secondo posto, che assegnava la seconda promozione in Serie A per il girone B. In Coppa Italia, dopo aver superato la prima fase sconfiggendo il Gragnano per 4-1, il Napoli è stato eliminato nella seconda fase dal Campobasso, vittorioso per 2-1.

Rosa 
Rosa aggiornata al 26 gennaio 2010

Calciomercato

Sessione estiva

Risultati

Serie A2

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Prima fase

Seconda fase

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche delle giocatrici

Note

Collegamenti esterni